Ветер — многозначный термин:

 Ветер — горизонтальный поток воздуха в атмосфере.
 РПК-7 «Ветер» — советская противолодочная ракета.
 ПКМ-1 «Ветер-М» — советский комплекс дистанционного минирования.
 Ветер, Тихон Дмитриевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 25 мая 1917.
 
 «Ветер» — галера Азовского флота России, построенная кумпанством Троице-Сергиева монастыря.

См. также 
 Ветера
  Ветеран (значения)
  Ветерок
  Ветра
 Ветер Воды — российская фолк-рок-группа из Москвы.
 Ветер в ивах
 Ветер сквозь замочную скважину
 Веттер
 Ветряк
 Ветров
 Ветрогенератор
 ВЭС
 Ветряная мельница